Тренер сезона английской Премьер-лиги () — награда лучшему тренеру Премьер-лиги, вручаемая по итогам каждого сезона тренеру, чей вклад в успех команды был наиболее существенен. Награда стала вручаться с сезона 1993/94, когда спонсором Премьер-лиги стала канадская компания Carling.

Четыре главных тренера — Джордж Берли, Гарри Реднапп, Алан Пардью и Тони Пьюлис — выигрывали награду с клубами, которые не стали чемпионами по ходу сезона. Джордж Берли по итогам сезона 2000/01 вывел «Ипсвич Таун» в квалификацию Кубка УЕФА через год после повышения клуба в классе и его переходе в Премьер-лигу. Гарри Реднапп впервые вывел «Тоттенхэм Хотспур» в квалификацию Лиги чемпионов, а Алан Пардью во главе «Ньюкасл Юнайтед» привёл клуб к наивысшей позиции в чемпионате за 9 лет, как и Тони Пьюлис, который в сезоне 2013/14 смог занять 11 место с клубом «Кристал Пэлас», который только вышел в Премьер-лигу.

Сэр Алекс Фергюсон, тренер «Манчестер Юнайтед» с 1986 года, выигрывал награду 11 раз — больше, чем любой другой тренер Премьер-лиги.

Список победителей

Количество побед по тренерам

Количество побед по странам

Победы по клубам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт английской Премьер-лиги 

Футбольные награды
Футбольные награды в Англии
Тренер месяца
Списки футбольных тренеров по достижениям
Списки футбольных тренеров Англии